Kafir, nom donar pels bòers als negres, de què va derivar cafre
 Kàfir, paraula àrab inicialment amb sentit d'ingrat i després generalitzada com infidel (a l'islam)